Frédéric Joliot-Curie
 Irène Joliot-Curie